Osoby o tym nazwisku:
 Gil Grissom – postać fikcyjna
 Marquis Grissom – amerykański baseballista
 Virgil Grissom – amerykański astronauta

Inne:
 (2161) Grissom – planetoida z pasa głównego asteroid